

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Popielarze – przysiółek wsi Turza Mała w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Popielarze – przysiółek wsi Nowe Załubice w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Popielarze – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Popielarze – część wsi Kotwasice  w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Inne 
 Popielarze – dawna wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn

Zobacz też 
 Popielarnia, Popiele, Popielewo, Popioły